Такмичење у дисциплини скок увис у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2007. у Мадриду  одржано је 3. и 4. марта. 

Титулу освојену у Мадриду 20005. одбранио је  Стефан Холм из Шведске

Земље учеснице 
Учествовала су 23 такмичара из 15 земаља.

  Белорусија  (1) 
  Естонија (1)  
  Израел (1) 
  Италија (3)
  Летонија (1) 
  Пољска (2)
  Румунија (1) 
  Русија (2) 
  Словачка (1) 
  Словенија (1) 
  Уједињено Краљевство (2)  
  Финска (2) 
  Холандија (1)
  Чешка (2) 
  Шведска (2)

Рекорди пре почетка Европског првенства 2007.

Најбољи европски резултати у 2007. години 
Десет најбољи европски такмичари у скоку увис у дворани 2007. године пре почетка првенства (4. марта 2005), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

<small>Такмичари чија су имена подебљана учествују на ЕПд 2007.</small>

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за пласман у финале била је  2,30 м (КВ). Норму су прескочила 4 такмичара, а 5 их се пласирало према постигнутом резултату  (кв).

Финале

Укупни биланс медаља у скоку увис за мушкарце после 29. Европског првенства у дворани 1970—2007.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици у дворани 2007.
Скок увис на Европском првенству у атлетици у дворани